

Patronymes 
Kondakov (masculin ; ) ou Kondakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Daria Kondakova (1991-), championne de gymnastique rythmique russe
 Elena Kondakova (1957-), cosmonaute russe
 Iouri Kondakov (1951-), patineur de vitesse soviétique
 Nikodim Kondakov (1844-1925), historien et byzantiniste russe

Patronyme russe